Fersjön (Feresjön) kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Fersjön, sjö i Osby kommun, 
Fersjön, Blekinge, sjö i Ronneby kommun,  (7,35 ha)
Feresjön, Blekinge, sjö i Ronneby kommun,  (4,7 ha)
Fersjön (Asa socken, Småland), sjö i Växjö kommun,  (20,5 ha)
Fersjön (Tingsås socken, Småland), sjö i Tingsryds kommun,  (7,91 ha)
Feresjön (Asa socken, Småland), sjö i Växjö kommun,  (44,6 ha)
Feresjön (Dädesjö socken, Småland), sjö i Växjö kommun,  (26,8 ha)
Feresjön (Fagerhults socken, Småland), sjö i Högsby kommun och Uppvidinge kommun,  (45,2 ha)
Feresjön (Ramkvilla socken, Småland), sjö i Vetlanda kommun,  (45 ha)
Feresjön (Slätthögs socken, Småland), sjö i Alvesta kommun,  (10,9 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn